999 peut faire référence à :
 999, année du calendrier.
 999, nombre entier.
 999, groupe de musique.
 999, numéro d'appel d'urgence.
 (999) Zachia, astéroïde découvert en 1923 par l'astronome allemand Karl Wilhelm Reinmuth.
 Route départementale 999, route départementale en France.
  (Nine-nine-nine plan), nom du plan économique de la campagne présidentielle du républicain américain Herman Cain, lors des primaires républicaines de 2012.
 999, moto sportive construite par Ducati.
 999: Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors, jeu vidéo de type Visual Novel et énigmes développé par Spike Chunsoft.

Homonymie de nombre